Velasco puede hacer referencia a:

 Apellido Velasco
 Diego de Velasco Arce y de Marrón, Caballero de Santiago, capitán de caballos corazas en Galicia, con larga y brillante carrera militar en Flandes
 Alberto Aguilera y Velasco,  político español. Alcalde de Madrid, entre 1901 y 1910.
 Andrés Velasco Brañes, Ministro de Hacienda de Chile.
 Belisario Velasco, Ministro del Interior de Chile.
 Bernardino Fernández de Velasco, político español. Presidente del gobierno en 1838. Ingresó en la Real Academia Española en 1847.
 Bernardo de Velasco y Huidobro. Militar español, último Gobernador Intendente del Paraguay, derrocado por la revolución independentista de 1811.
 Carlos Velasco Pérez, escritor e historiador mexicano.
 Concha Velasco, actriz española.
 Iván Velasco, ciclista español.
 Jesús Enrique Velasco, futbolista español.
 José Antonio Manso de Velasco, conde de Superunda. Gobernador de Chile y Virrey del Perú en 1745.
 José María Velasco Gómez, pintor mexicano.
 José María Velasco Ibarra, político ecuatoriano, presidente de la República del Ecuador en cinco ocasiones.
 José Refugio Velasco, militar mexicano (1849-1919).
 Juan de Velasco o Juan de Velasco y Pérez Petroche (1727-1792) sacerdote jesuita.
 Juan de Echáuz y Velasco, gobernador de Costa Rica en 1622, en nombre de Felipe IV.
 Juan Velasco Alvarado, político peruano. Presidente de Perú entre 1968 y 1975.
 Juan Carlos Velasco, filósofo español.
 Juan Velasco Damas, futbolista español.
 José María Velasco Álvarez, español, futbolista y presidente del club Real Oviedo.
 Luis de Velasco, Virrey de Navarra hasta 1549 y luego Virrey de la Nueva España hasta 1564.
 Luis de Velasco, Marqués de Salinas. Hijo del anterior fue Virrey del Perú en 1596 y luego Virrey de la Nueva España desde 1607.
 Luis de Velasco, pintor activo en Toledo (c. 1530—1606).
 Luis de Velasco, Soldado de la Compañía del Capitán Amador Asencio ( ????—???).
 Luis Vicente de Velasco e Isla, Marino y comandante de la armada real española. Muere defendiendo el Morro de la Habana del ataque de los ingleses en 1762.
 Manuel Velasco Suárez, político mexicano. Gobernador del Estado de Chiapas entre 1970 y 1976.
 Xavier Velasco, escritor mexicano.
 Familia de los Velasco, familia de la alta nobleza española.
 Sancho Sánchez de Velasco, Nació sobre 1266 y falleció en 1315. Casado con Sancha Carrillo tuvieron como hijos a Fernán Sánchez de Velasco, Día Sánchez de Velasco y Sancho Sánchez de Velasco. Fundó junto con su mujer el monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar 1313.
 Fernán Sánchez de Velasco II, Nació sobre 1305 y falleció en 1343. Casado con Juana Gómez de Castañeda, tuvieron como hijo a Pedro Fernández de Velasco.
 Pedro Fernández de Velasco, Primer señor de Medina de Pomar. Nació sobre 1335 y falleció en 1384. Casado con María Sarmiento tuvieron como hijo a Juan de Velasco. En 1369 Enrique II le concedió el Señorío de la villa de Medina de Pomar. En 1374 funda junto con su mujer el Hospital de la Cuarta en Medina de Pomar. Construye el Alcázar de Medina de Pomar.
 Juan de Velasco, segundo señor de Medina de Pomar. Nació sobre 1365 y falleció en 1418. Casado con María de Solier tuvieron como hijo a Pedro Fernández de Velasco.
 Pedro Fernández de Velasco, primer Conde de Haro. Nació en 1399 y falleció en 1470. Casado con Beatriz Manrique de Lara y Castilla tuvieron a Pedro Fernández de Velasco y María Pérez de Velasco y Manrique.
 Pedro Fernández de Velasco, segundo Conde de Haro, sexto Condestable de Castilla. Nació en 1425 y falleció en 1492. Casado con Mencía de Mendoza y Figueroa, tuvieron como hijos a Bernardino Fernández de Velasco, Íñigo Fernández de Velasco, Leonor de Velasco, María de Velasco.
 Bernardino Fernández de Velasco, tercer Conde de Haro, séptimo Condestable de Castilla, primer duque de Frías, conde de Peñaranda y señorío de Pedraza. Nació sobre 1467, falleció en 1512. Casado con Blanca Herrera, tuvieron como hija a Ana de Velasco Herrera
 Íñigo Fernández de Velasco, cuarto Conde de Haro, segundo duque de Frías. Nació sobre 1460 y falleció en 1528. Casado con María de Tovar, señora de Berlanga, tuvieron como hijos a Pedro Fernández de Velasco, Juan de Velasco y Tovar, Isabel de Velasco.
 Alonso de Velasco y Salinas (fallecido en 1620), I Conde de Revilla, Teniente capitán de la guardia de Felipe III y embajador en Londres.

Buques
 Velasco (Armada Española), seis buques y dos clases de buques, así nombradas en honor a Luis Vicente de Velasco e Isla.

Territorios
 Velasco, provincia de Bolivia.
 Velasco, población de La Rioja (España).
 Velasco, despoblado en la provincia de Soria, España.
 Velasco,población de Gibara,provincia, Holguín, Cuba.
 Velasco, Población de Texas, Estados Unidos de América
 Velasco, Pontevedra Población de Galicia, España

Desambiguaciones de nombre y apellido
 Carlos Velasco
 José María Velasco
 Juan Velasco